Serapion – imię pochodzenia egipskiego, oznaczające „słońce”. Było to imię licznych świętych.

Serapion imieniny obchodzi 20 lutego, 25 lutego, 21 marca, 21 maja, 13 lipca, 27 sierpnia, 30 października i 14 listopada.

Żeńskim odpowiednikiem jest Serapia

Znane osoby noszący to imię:
 Serapion z Antiochii – biskup, święty
 Serapion (Akwila) – męczennik, święty (13 lipca)
 Serapion z Aleksandrii – męczennik, święty (20 lutego)
 Serapion Sydonita – święty (21 marca)
 Serapion z Thmuis (zm. po 362) – teolog, jeden z ojców egipskich
 Serapion Starszy (2 poł. IX w.) – syryjski lekarz
 Serapion (mercedariusz) (1179–1240) – święty Kościoła katolickiego, męczennik
 Serapion (Fadiejew) (1933–1999) – metropolita tulski i bielowski

Przypisy 

Imiona męskie